Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es Australian Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a nyolcszoros Australian Open-győztes Novak Đoković volt, aki ebben az évben is megszerezte a trófeát, miután a öntőben 7–5, 6–2, 6–2 arányban legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet. Ezzel kilencedik Australian Open győzelmét érte el, egyben a 18. Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte meg.

Rafael Nadal tornagyőzelme esetén az open era első olyan versenyzője lett volna, aki kétszer is karrier Grand Slam-et ért el, ezzel egyben megelőzte volna Roger Federert a nyert Grand Slam-tornák számát tekintve, azonban a negyeddöntőben kiesett.

A magyar versenyzők közül a világranglistán elért helyezésük alapján Fucsovics Márton és Balázs Attila volt jogosult a főtáblán indulásra. Balázs Attila az első körben, míg Fucsovics Márton a harmadik körben búcsúzott.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla
A selejtező eredményei

F1